Christian Morgenstern kan syfta på: 

* Christian Morgenstern (målare) (1805–1867), tysk målare
 Christian Morgenstern (1871–1914), tysk diktare
 Christian Morgenstern (musiker) (1975–2003), tysk musiker